El Municipio 7 es el nombre de varios municipios principalmente en Estados Unidos:



Municipio 7 (condado de Benton, Arkansas);
 Municipio 7 (condado de Calhoun, Arkansas).

Municipio 7 (condado de Craven, Carolina del Norte);
 Municipio 7 Albright (condado de Alamance, Carolina del Norte);
 Municipio 7 Beaver Creek (condado de Jones, Carolina del Norte);
 Municipio 7 Crab Orchard (condado de Mecklenburg, Carolina del Norte);
 Municipio 7 Ebbs Chapel (condado de Madison, Carolina del Norte);
 Municipio 7 Gold Hill (condado de Cabarrus, Carolina del Norte);
 Municipio 7 McNeill (condado de Moore, Carolina del Norte);
 Municipio 7 Pocket (condado de Lee, Carolina del Norte);
 Municipio 7 Swift Creek (condado de Edgecombe, Carolina del Norte).

Municipio 7 (condado de Morris, Kansas);
 Municipio 7 (condado de Pratt, Kansas);
 Municipio 7 (condado de Rooks, Kansas).

Municipio 7 (Nebraska)